TDI kan syfta på

 TDI (motor) – en dieselmotor med avgasturbo och elektroniskt styrd insprutningspump
 TDI – en aromatisk isocyanat, se Toluendiisocyanat
 TDI – ett begrepp inom toxikologin, se tolerabelt dagligt intag